Název Borský potok má více vodních toků:

 Borský potok (přítok Oslavy) – levostranný přítok Oslavy v okrese Žďár nad Sázavou
 Borský potok (přítok Sadovského potoka) – levostranný přítok Sadovského potoka v okrese Karlovy Vary
 Borský potok (přítok Špičáku) – levostranný přítok Špičáku v okrese Český Krumlov